Ко́шки:
 Кошки (род) — род хищных млекопитающих семейства кошачьих.
 Домашняя кошка — домашнее животное из рода кошек, млекопитающее семейства кошачьих.
 Монтёрские кошки, или монтажные когти — приспособление для перемещения по вертикальным мачтам (освещения, линий электропередачи и др.) при высотных монтажных работах.
 Альпинистские кошки — насадка на ногу для передвижения по льду и плотному снегу.

Художественные произведения 
 «Кошки» — мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера (1981).
  — его экранизация 1998 года, режиссёр Дэвид Маллет.
 «Кошки» — его экранизация 2019 года, режиссёр Том Хупер.

Топонимы 
 Острова Кошки — острова в составе архипелага Северная Земля.
Населённые пункты
 Кошки — деревня в Княжпогостском районе Республики Коми.
 Кошки — село в Кошкинском районе Самарской области.
 Кошки — село в Алькеевском районе Татарстана.
 Кошки — деревня в Красноармейском районе Чувашии.
 Кошки-Куликеево — деревня в Яльчикском районе Чувашии.
 Кошки-Новотимбаево — село в Тетюшском районе Татарстана.
 Кошки-Теняково — деревня в Буинском районе Татарстана.
 Кошки-Шемякино — село в Буинском районе Татарстана.

См. также 
 
 Птицы-кошки () — род воробьиных птиц из семейства шалашниковых.